Westenholz er familienavnet på en dansk slægt af godsejere, forfattere, forretningsmænd og politikere.

Kendte medlemmer af slægten 
 Johan Dietrich Wilhelm Westenholz (1730-1794), tyskfødt dansk præst.
 Regnar Westenholz (1815-1866), godsejer (Mattrup), statsmand og finansminister.
 Ingeborg Westenholz (1856-1939), mor til Karen Blixen.
 Aage Westenholz (1859-1935), ingeniør og forretningsmand.
 Mary Westenholz (1857-1947), forfatterinde.
 Anders Tycho Westenholz (1864-1905), ejer af handelshuset Westenholz Brothers og fodboldsmålmand i B.93
 Anders Westenholz (1936-2010), psykolog (cand.psych.) og forfatter.
 Christian Felix Aage Westenholz (f. 1939), mag.art. i assyriologi.
 Elisabeth Westenholz (f. 1942), pianist

Udvidet slægtstræ 
Familierne Westenholz, Hansen, Dinesen, Haffner og Blixen-Finecke.

Trivia 
 Navnet Westenholz kan endvidere referere til rekylkorpset Korps Westenholz, der blev oprettet i 1908 af Aage Westenholz.

Fodnoter

Eksterne henvisninger 
 Oversigt over familien Westenholz på OneTree Genealogy (www.sadolins.com)

 
Slægter fra Danmark